Esistono più persone di nome Carmine Coppola:
 Carmine Coppola – ex calciatore italiano.
 Carmine Coppola – compositore statunitense, padre del regista Francis Ford Coppola.